Шарде́н () — французская фамилия.

Известные носители:
 Шарден, Жан (1643—1713) — французский путешественник в Персию и Индию.
 Шарден, Жан Батист Симеон (1699—1779) — французский живописец.
 Шарден, Жермен (род. 1983) — французский гребец, призёр Олимпийских игр.
 Тейяр де Шарден, Пьер (1881—1955) — французский теолог и философ, священник-иезуит, один из создателей теории ноосферы.

См. также 
 Шарденберг — коммуна в Австрии.
 Шардени — коммуна во Франции.